Ботезат — молдавская фамилия. Известные носители:
 Батезат, Афанасий Михайлович
 Ботезат, Георгий Александрович
 Ботезат, Прасковья Андреевна